Puchar Świata w Szachach 2002 – turniej szachowy rozegrany w indyjskim mieście Hajdarabad w dniach 9–20 października 2002 roku. Na starcie stanęło 24 zawodników i 24 zawodniczki, którzy rozegrali eliminacje systemem kołowym w czterech 6-osobowych grupach, z których najlepsza dwójka kwalifikowała się do dalszego etapu rozegranego systemem pucharowym. W porównaniu z Pucharem Świata 2000 w przypadku dzielenia miejsc w grupach nie rozgrywano dogrywek, a o kolejności decydował system wartościowania Koyi.

Przebieg turnieju 
Wśród uczestników znaleźli się czołowi szachiści i czołowe szachistki świata, wśród mężczyzn byli to Viswanathan Anand (notowany na 3. miejscu na świecie na liście rankingowej FIDE w dniu 1 października 2002 r. z wynikiem 2755 punktów), Wasyl Iwanczuk (ówczesny wicemistrz świata, 2709, 9. miejsce) i Aleksandr Moroziewicz (2707, 10. miejsce), a wśród kobiet 5 zawodniczek z pierwszej dziesiątki na świecie: Antoaneta Stefanowa (2541, 3. miejsce), Zhu Chen (2509, 4. miejsce), Maia Cziburdanidze (2497, 5. miejsce), Nana Ioseliani (2491, 8. miejsce), Humpy Koneru (2484, 10. miejsce), jak również niesklasyfikowana z powodu niskiej aktywności Pia Cramling (2508). W turnieju uczestniczyło dwoje reprezentantów Polski, Joanna Dworakowska i Bartłomiej Macieja (ówczesny mistrz Europy).

Eliminacje rozegrane w dniach 5–14 października przyniosły kilka niespodziewanych rozstrzygnięć, do których należały grupowe zwycięstwo Subbaraman Meenakshi oraz wyeliminowanie zaliczanych do faworytów Wasyla Iwanczuka, Aleksandra Moroziewicza (który, podobnie jak w poprzedniej edycji, uzyskał tylko 1 punkt w 5 partiach), Zhu Chen, Mai Cziburdanidze, Nany Ioseliani i Pii Cramling. W grupie A miał miejsce incydent, szeroko komentowany przez polskie media. Mianowicie w ostatniej rundzie eliminacji, Wasyl Iwanczuk przegrał z Władimirem Małachowem w partii, która powinna zakończyć się remisem. W wyniku takiego rozstrzygnięcia do dalszego etapu rozgrywek nie awansował kolega klubowy Iwanczuka z warszawskiej Polonii, Bartłomiej Macieja. Sędzia klasy międzynarodowej Andrzej Filipowicz skomentował to wydarzenie w następujący sposób: 

Decydujące rundy Pucharu Świata odbyły się 15–16 października (ćwierćfinały), 17–18 października (półfinały) oraz 19–20 października (finały). Uczestnicy rozgrywali po dwie partie tempem klasycznym, następnie – w przypadku remisu – dwie lub cztery kolejne tempem przyspieszonym oraz – jeśli wynik wciąż pozostawał remisowy – ostatnią decydującą partię „do nagłej śmierci” (ang. sudden death). Zwycięzcami w swoich kategoriach zostali ostatecznie zdobywca Pucharu Świata 2000 Viswanathan Anand (który pokonał Rustama Kasimdżanowa) oraz Antoaneta Stefanowa (która zwyciężyła obrończynię trofeum, Xu Yuhua). Oba finałowe pojedynki zakończyły się wynikami 1½ – ½.

Mężczyźni

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Finały

Kobiety

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Finały

Przypisy

Bibliografia 
 The Week in Chess #414 14th October 2002 by Mark Crowther 
 The Week in Chess #415 21st October 2002 by Mark Crowther 

2002 w sporcie
2002
Sport w Hajdarabadzie (Indie)
2002 w Indiach